

Geografia
Bula – municipalità delle Filippine nella provincia di Camarines Sur
Bula – settore della Guinea-Bissau nella regione di Cacheu
Bula – comunità non incorporata degli Stati Uniti d'America nello Stato del Texas

Persone
Allen Bula (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore britannico